Metaprotus är ett släkte av fjärilar. Metaprotus ingår i familjen Simaethistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Fjärilar
Metaprotus